Xerovoúni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Xerovoúni (Epirus), berg, 
 Tetrázion Óros, berg, Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar